Eryngium aquaticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Eryngium aquaticum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 E. a. floridanum
 E. a. ravenelii

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Martornar
aquaticum